Québec, površinom najveća provincija u Kanadi i druga, nakon Ontarija, po broju stanovnika
 Québec (grad), glavni grad ove pokrajine